Ndzinisa ist der Familienname folgender Personen:

 Phumlile Ndzinisa (* 1992), Sprinterin aus Eswatini
 Sabelo Ndzinisa (* 1991), eswatinischer Fußballspieler